Парада́йвинг (от  «возле, около» и от :  — «нырять») — это погружения с аквалангом и специальным снаряжением, подводное плавание для людей с инвалидностью.

Описание 
Парадайвинг — дайвинг, практикуемый инвалидами. Является адаптивным видом спорта. Дайверы-инвалиды передвигаются под водой в основном в тандеме с инструкторами.

Парадайвинг доступен для людей с нарушением слуха, зрения, с поражением опорно-двигательного аппарата, с наличием ДЦП. При занятии парадайвингом укрепляются сердечно-сосудистая, дыхательная, иммунная системы организма.

Парадайвинг позволяет малоподвижным людям реализовать свои потребности в дополнительной физической нагрузке, способствует развитию инвалидного туризма.

Реабилитационные эффекты от парадайвинга — физические, психологические, психотерапевтические: человек с поражением опорно-двигательного аппарата на глубине начинает выполнять такие движения, которые не в состоянии сделать на суше.

Люди, «прикованные» к инвалидной коляске, под водой обретают свободу передвижения, новые способности в управлении своим телом. Развивается мускулатура, восстанавливается координация и нормализуется дыхание

Ограничений для занятий парадайвингом «практически нет».

Инвалида, занимающегося дайвингом, принято называть парадайвером.

Особенности организации занятий 
Для организации парадайвинга необходимо:
 специализированные оборудование
 специализированная экипировка
 инструкторы с соответствующим опытом
 определённые условия для проживания парадайверов
 дополнительные меры безопасности при погружениях
 учёт индивидуальных особенностей здоровья дайвингистов-инвалидов

Парадайвинг в России

История 

Идея приобщения инвалидов к занятиям дайвингом возникла у руководителей анапского дайв-центра «Аква-Глобус» Татьяны Ананьевой и Оксаны Заму́ла: с них началось «шествие парадайвинга по России».

После принятия в 2011 году государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011—2015 годы в Анапе был создан «Фонд содействия выполнению государственной программы „Доступная среда“». Цель создания этого Фонда — обеспечение посредством занятия дайвингом социальной адаптации и реабилитации инвалидов. Для подготовки российских инструкторов по парадайвингу из Словении был приглашён специалист, имевший 10-летний опыт погружения с инвалидами-колясочниками — президент Международной ассоциации дайверов-инвалидов IAHD Adriatic Бранко Равнак (Branko Ravnak).

Развитие парадайвинга в России было поддержано Всероссийским обществом инвалидов и Российским спортивным союзом инвалидов.

Парадайвинг — не только спорт. Это полноценная программа по восстановлению организма. 

По состоянию на 2015 год, в России сертифицированные инструкторы по работе с парадайверами есть в Анапе, Воронеже и Воронежской области, в Ханты-Мансийске, Москве.

Научные и практические мероприятия по проблемам парадайвинга 
 16 февраля 2013 года в рамках Московского международного фестиваля «Золотой дельфин» (Москва) состоялся семинар «Дорога в парадайвинг», который был организованный Фондом содействия выполнения государственной программы «Доступная среда» при участии Всероссийского общества инвалидов
 В рамках культурной программы Паралимпийских зимних игр 2014 года  (Сочи) для участников и болельщиков была проведена конференция «Возможности дайвинга для людей с инвалидностью»
 19–20 февраля 2015 года в Институте океанологии РАН (Москва) состоялась научно-практическая конференция «Плавание и дайвинг как средства реабилитации лиц с ограниченными возможностями».

Соревнования 
В России соревнования по парадайвингу впервые прошли в Воронеже в 2014 году, став ежегодными, межрегионального уровня.

На международном уровне соревнования состоялись в 2016 году в Анапе.

Интересный факт 

Первую в мире коляску для парадайвинга изобрёл Игорь Скикевич. Коляска, названная «Барракуда», позволяет инвалидам тренироваться на воде и под водой, участвовать в спортивных водных мероприятиях.

В Анапе, в Центре подводного плавания Утриш, эксперт по паратуризму Игорь Скикевич испытал инвалидную коляску для дайвинга.

Примечания

Ссылки 

 Сайт Всероссийского общества инвалидов (ВОИ)
 Сайт Российского спортивного союза инвалидов (РССИ)
 Сайт Фонда содействия выполнению государственной программы «Доступная среда»
 Материалы о парадайвинге на сайте Всероссийского общества инвалидов

Дайвинг
Физкультура и спорт у инвалидов
Средства реабилитации